Transgressive Records — независимый лейбл звукозаписи, основанный в Лондоне(Англия) в 2004.

Основателями были Тим Дилоу и Тоби Л, которые впервые встретились на концерте Bloc Party.

Первой звукозаписью, выпущенной компанией, был сингл группы The Subways под названием 1am, за которым последовали синглы Mystery Jets, The Young Knives и Regina Spektor.

Текущие исполнители в списке Transgressive Records включают Flume , SOPHIE , Songhoy Blues , Alvvays , Gengahr , Джулия Джеклин и Hippo Campus.

Компания также сформировала Transgressive Management, которая обеспечивает всемирное представительство артистов и сопутствующие услуги. Она работает с Johnny Flynn, Blaenavon, Marika Hackman и Let’s Eat Grandma, а также Two Door Cinema Club, Foals, Benny Mails, Odetta Hartman и другие.

Примечания 

Лейблы звукозаписи Великобритании
Инди-лейблы